Calabria
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Maropati
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Reggio Calabria
Campania
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Napoli
Emilia-Romagna
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Gambulaga, frazione di Portomaggiore
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Medesano
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Ferrara
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Pecorara, frazione di Alta Val Tidone
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a San Giorgio Piacentino
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a San Giorgio di Piano
Friuli-Venezia Giulia
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Bagnaria Arsa
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Chions
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Clauiano, frazione di Trivignano Udinese
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Comeglians
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Campolongo Tapogliano
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Gonars
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Varmo
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa di Lucinico, frazione di Gorizia
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Lusevera
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Pagnacco
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Porcia
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Preone
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa di Resia
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a San Giorgio della Richinvelda
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a San Giorgio di Nogaro
Lombardia
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Bagolino
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Bernate Ticino
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Capriolo
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Casaletto Vaprio
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Casatenovo
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa di Casorezzo
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Castellucchio
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Cellatica
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Goito
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Chieve
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Cornate d'Adda
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Credaro
 Chiesa di San Giorgio Martire – vecchia chiesa a Credaro
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Cremeno
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Cuggiono
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Cumignano sul Naviglio
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Dello
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Fiorano al Serio
 Chiesa di San Giorgio Martire – Gazzada Schianno
 Chiesa di San Giorgio Martire – Gropello Cairoli
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Limbiate
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Liscate
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Rovagnate
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Manerba del Garda
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Menconico
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Montanaso Lombardo
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Treviolo
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Venegono Superiore
Piemonte
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Caselette
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a San Giorgio Monferrato
Toscana
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Comano
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Tresana
Trentino-Alto Adige
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Comano Terme
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Cortaccia sulla Strada del Vino
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Sarnonico
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Tires
Veneto
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Bergantino
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Due Carrare
  Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Castegnero
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Cavanella d'Adige, frazione di Chioggia
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Costabissara
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Domegge di Cadore
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Illasi
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Mazzorno Sinistro, frazione di Adria
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Quinto di Treviso
 Chiesa di San Giorgio Martire – Revine Lago
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Rovolon
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Sarmede
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a San Giorgio delle Pertiche
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Sanguinetto
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Teglio Veneto
 Chiesa di San Giorgio Martire – chiesa a Trecenta

Pagine correlate 
 Chiesa di San Giorgio